RBK är en förkortning som har flera betydelser:

 Redbergslids BK, svensk boxningsklubb i stadsdelen Redbergslid i Göteborg
 Robertshöjd BK, svensk innebandyklubb 1984–2003, bytte sedan namn till RBK Göteborg
 RBK Göteborg, svensk innebandyklubb 2003–2007, bytte sedan namn till IBK/IBF Göteborg
 Rosenborg BK, norsk fotbollsklubb
 Rögle BK, svensk bandyklubb med ishockeylag